Zkratka SNP může mít následující význam:

Slovenské národní povstání
Scottish National Party – politická strana ve Skotsku
Single Nucleotide Polymorphism – genetický marker, tzn. úseky repetitivní DNA
na lékařských předpisech: z latinského signetur nomine proprio – „budiž označen svým jménem“

Externí odkazy